Graimberg ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Graimberg (1774–1864), Künstler, Sammler (Museumsgründer) und Denkmalpfleger
 Maria Gräfin Graimberg-Bellau (1879–1965), deutsche Pionierin weiblicher Berufsarbeit im sozialen Bereich, Begründerin einer der ersten Katholischen Sozialen Frauenschulen in Deutschland